Cover Art bezeichnet die künstlerische Gestaltung des Umschlags oder der Hülle eines Produkts, insbesondere bei

 Büchern und Zeitschriften, siehe Titelbild
 Tonträgern, siehe Schallplattencover#Bildnerische Gestaltung

Siehe auch:
 Cover
 Umschlag